Marton (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Marton (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Marton (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Marton (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire